Il doppio del torneo di tennis Curitiba Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Glenn Weiner e Herbert Wiltschnig che hanno battuto in finale Eduardo Medica e Mariano Puerta 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Emanuel Couto /  Bernardo Martínez (semifinali)
 Marcus Hilpert /  Rogier Wassen (quarti di finale)

 Gouichi Motomura /  Andres Zingman (primo turno)
 Egberto Caldas /  Cristiano Testa (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Curitiba Challenger 1997